Калининградский областной комитет ВКП(б) (с 1952 года - КПСС) существовал с 5 сентября 1946 по 6 ноября 1991 года в Калининграде.

Комитет избирался областными конференциями КПСС. Занимался реализацией решений областных конференций, организацией и утверждением районных партийных организаций Калининградской области, выполнением решений ЦК партии.

29 января 1991 года переименован в Калининградский областной комитет КП РСФСР (в составе КПСС).

23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР (КПСС) приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Первые секретари Калининградского обкома ВКП(б) — КПСС 
 Щербаков, Владимир Васильевич (18 июня 1947 — 4 июля 1951)
 Чернышёв, Василий Ефимович (4 июля 1951 — 22 мая 1959)
 Марков, Фёдор Васильевич (22 мая 1959 — 10 июня 1961)
 Коновалов, Николай Семёнович (10 июня 1961 — 14 января 1984)
 Романин, Дмитрий Васильевич (14 января 1984 — 7 сентября 1989)
 Семёнов, Юрий Николаевич (7 сентября 1989 — 23 августа 1991)

Вторые секретари Калининградского обкома ВКП(б) — КПСС 

 Иванов, Пётр Андреевич (23 января - 18 июня 1947)
 Степанов, Николай Васильевич (1952 - январь 1956)
 Коновалов, Николай Семёнович (январь 1956 - 10 июня 1961)
 Логинов, Василий Андреевич (10 июня 1961 - июнь 1983)
 Романин, Дмитрий Васильевич (июнь 1983 - 14 января 1984)
 Малинкин, Юрий Александрович (14 января 1984 - 1986)
 Семёнов, Юрий Николаевич (1986 - 7 сентября 1989)
 Костриков, Борис Иванович (1989 - 1990)
 Савкин, Александр Семёнович (1990 - 1991)

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Калининградский
XX век в Калининградской области